Fătu ist der Familienname folgender Personen:

 Florea Fătu (1924–1995), rumänischer Fußballspieler
 Ilie Fătu (* 1974), rumänischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Fatu